Orwell steht für:

 George Orwell (Eric Arthur Blair; 1903–1950), britischer Schriftsteller
 Orwell (Cambridgeshire), England
 Orwell (Computerspiel), 2016 erschienenes Computerspiel über einen Überwachungsstaat
 Orwell (Fluss), Fluss in Suffolk, England
 (11020) Orwell, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Hersteller der Entwicklungsumgebung Orwell Dev-C++

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Orwell (Kansas)
 Orwell (New York)
 Orwell (Ohio)
 Orwell (Pennsylvania)
 Orwell (Vermont)

Siehe auch:
 Orwell Award
 Orwell Bight, Bucht der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Orwell-Gletscher, Gletscher auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Orwell Lake, See auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Orwell Township